De Pelikaan (Rotterdam), een voormalige windmolen in de Nederlandse stad Rotterdam.
 De Pelikaan (molen), een windmolen bij de Nederlandse plaats Sint-Michielsgestel.
 De Pelikaan (hoorspel), een hoorspel van Willem Tollenaar.